400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVIII Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Eliminacje odbyły się 13 października, a finał 15 października 1964 roku.

Mistrzem olimpijskim został Amerykanin Don Schollander, który w finale pobił własny rekord świata, uzyskawszy czas 4:12,2. Srebro wywalczył Niemiec Frank Wiegand (4:14,9). Na najniższym stopniu podium, z czasem 4:15,1, znalazł się Allan Wood z Australii.

Dwa dni wcześniej, podczas eliminacji, rekord olimpijski ustanawiali kolejno Frank Wiegand (4:17,2) i Don Schollander (4:15,8).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

M